Це́рковь святи́теля Никола́я Чудотво́рца в Морско́м го́спитале — православный храм в городе Кронштадте. Приписан к Владимирскому собору.

История 
В 1905 году при анатомическом театре Морского Кронштадтского госпиталя состоялась закладка храма-часовни. Строительство храма осуществлялось на средства купца А. И. Юркина по инициативе главного врача В. И. Исаева. Автором проекта являлся архитектор Василий Косяков.

Церковь была освящена а протопресвитером Александром Желобовским, в сослужении протоиерея Иоанном Кронштадтским, во имя святителя Николая Чудотворца.

Церковь была приписана к госпитальной церкви святого Александра Невского. В храме совершались отпевания чинов Морского ведомства и пациентов госпиталя.

В начале 1924 года церковь была закрыта, колокола были отправлены на переплавку.

Помещение предполагалось использовать под клуб юных пионеров. После Великой Отечественной войны в здании находился ритуальный зал для прощания с покойными.

В настоящее время храм восстановлен. Освящение состоялось 19 декабря 2010 года.

Архитектура и убранство 
Храм построен в неовизантийском стиле. Над зданием анатомического театра была устроена однопролётная звонница с семью колоколами.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Народный каталог православной архитектуры

Храмы Кронштадтского благочиния
Постройки Василия Косякова
Санкт-Петербург
Здания и сооружения, построенные в 1905 году в Санкт-Петербурге
Храмы, построенные в 1905 году в России
Санкт-Петербург